HMS „Truant” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca wagarowicza:
  – niszczyciel typu S zwodowany w 1918, sprzedany w 1931.
  – okręt podwodny typu T zwodowany w 1939, rozbity w 1946 podczas holowania do stoczni złomowej

Przypisy 

Truant